Saintgermainská smlouva je označení pro dvě související smlouvy, uzavřené 10. září 1919 v Saint-Germain-en-Laye:
 Velká saintgermainská smlouva, mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem. Publikována jako 507/1921 Sb. z. a n.
 Minoritní saintgermainská smlouva, smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem. Upravovala postavení Podkarpatské Rusi. Publikována jako 508/1921 Sb. z. a n.